Ammundsen ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Ammundsen (1906–1992), dänische Ärztin und Widerstandskämpferin 
 John Ammundsen (Johannes John Aschlund Ammundsen; 1872–1959), dänischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Lolland-Falster 
 Kjeld Ammundsen (* 1939), dänischer Fotograf, Maler, Drehbuchautor und Schauspieler 
 Valdemar Ammundsen (Ove Valdemar Ammundsen; 1875–1936), dänischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Haderslev
 Vibeke Ammundsen (1913–1988), dänische Bibliothekarin 

Siehe auch:
 Amundsen (Begriffsklärung)